L'Entreprise peut faire référence à :
 L'Entreprise, navire de guerre français
 L'Entreprise, magazine économique français¸
 L'Entreprise, nom de la série télévisée Incorporated au Québec.
 L'Entreprise est un téléfilm de Sébastien Deux de 2014.

Homonymie de titre